Le Registre national des lieux historiques (National Register of Historic Places, connu sous l'acronyme  NRHP) est un registre regroupant bâtiments, sites, structures, quarties et objets du patrimoine des États-Unis d'Amérique.  Il comprend automatiquement tous les sites du patrimoine naturel historique (National Historic Landmarks) ainsi que tous les territoires historiques dépendant du National Park Service. Depuis sa création, en 1966, plus de  y ont été ajoutées.

Entrées actuelles classées par État et par territoire 
Les chiffres ci-après correspondent au décompte approximatif des entrées actuelles figurant au Registre National des Lieux Historiques. Les chiffres s'appuient sur la base de données du registre à la date du  et sur les nouvelles listes d'entrées publiées depuis sur le site web du Registre National des Lieux Historiques. Les ajouts étant fréquents et les suppressions possibles, ces chiffres sont donnés à titre indicatif. De nouvelles entrées sont ajoutées au Registre officiel de façon hebdomadaire. Il faut aussi noter que les chiffres du tableau ci-après ne font pas état des extensions ou des diminutions des domaines concernés quand celles-ci portent un numéro d'enregistrement distinct. Les nombres d'entrées au Registre sont détaillés sous forme de tableaux sous l'article-liste de chaque État.

Carte indexant les listes de lieux historiques par État

Voir aussi 
 Légation américaine de Tanger, premier lieu enregistré hors territoire américain
 Liste des lieux historiques du parc national de Yosemite

Notes

Références

Liens externes 
 National Park Service: National Register of Historic Places -  site officiel
 Itinéraires de voyage - articles détaillés classés par région et par thème
 Entrées récentes - mises à jour hebdomadaires au Registre